Regata – competizione tra imbarcazioni
 Regata – isola della Croazia
 Fiat Regata – autovettura prodotta dalla FIAT